Plovidbeni put je pojas mora (jezera) u kojem se se normalno odvija pomorski odnosno jezerski promet između luka. Predstavlja kompromisno rješenje najkraćeg i najsigurnijeg puta u jednom plovidbenom pravcu koji povezuje luke, mora, prolaze, rtove i druge točke na moru, jezeru ili obali. Obilježava ga i i tzv. navigacijsko uređenje, tj. navigacijska pomagala na moru i obali (svjetionici, navigacijske oznake, radio farovi, itd.). Plovidbeni put je uži pojam od plovnog puta.

Plovidbene puteve dijelimo s obzirom na:
 područje plovidbe (oceanski i obalni),
 položaj u odnosu na obalu i otočje (unutarnji i vanjski),
 na obvezu korištenja (uobičajeni i propisani),
 prema tijeku plovidbe (terminalni i tranzitni),
 sukladno veličini brodova koji ih koriste, itd.

Izvori 

Vodeni promet